Виргил Мисидьян (; род. 24 июля 1993 года, Гойрле, Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник клуба «Твенте».

Клубная карьера 
Мисидьян — воспитанник клуба «Виллем II». 29 января 2002 года в матче против «Ден Босха» он дебютировал в Эрстедивизи. 17 февраля в поединке против «Волендама» Виргил забил свой первый гол за «Виллем II». По итогам сезона он помог клубу выйти в Эредивизи. Летом 2013 года Мисидьян перешёл в болгарский «Лудогорец». 17 августа в матче против пловдивского «Локомотива» он дебютировал в чемпионате Болгарии. 15 сентября в поединке против «Левски» Виргил забил свой первый гол за «Лудогорец». В матчах Лиги Европы против ПСВ и загребского «Динамо» он забил по голу. В 2016 году в поединке Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен» Виргил отметился забитым мячом. В составе клуба Мисидьян пять раз выиграл чемпионат, а также завоевал Кубок Болгарии. 

Летом 2018 года Мисидьян перешёл в немецкий «Нюрнберг». Сумма трансфера составила 3 млн. евро. 16 сентября в матче против «Вердера» он дебютировал в Бундеслиге. В этом же поединке Виргил забил свой первый гол за «Нюрнберг». 

В начале 2021 года Мисидьян вернулся в Нидерланды, в статусе свободного агента подписав контракт с ПЕК Зволле. 13 января в матче против «Фейеноорда» он дебютировал за новую команду. 26 января в поединке против «Хераклеса» Виргил забил свой первый гол за «Зволле».

10 июня 2021 года перешёл в «Твенте», подписав с клубом двухлетний контракт.

Достижения 

Командные

«Лудогорец»
 Победитель чемпионата Болгарии (5) — 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
 Обладатель Кубка Болгарии — 2013/14
 Обладатель Суперкубка Болгарии (2) — 2014, 2018

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Лудогорец»
Игроки ФК «Лудогорец II»
Игроки ФК ПЕК Зволле
Игроки ФК «Твенте»